Ravno est un toponyme qui peut désigner :
Ravno, une ville et une municipalité de Bosnie-Herzégovine située dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Ravno, une localité de Bulgarie située dans l'obchtina de Koubrat et dans l'oblast de Raszgrad ;
Ravno, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Plužine.